Mohlis ist der Name folgender Orte:
 Mohlis (Schmölln), Ortsteil der Gemeinde Drogen, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Mohlis (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Siedlung am Mohli, Wüstung bei Schwarzach am Main-Münsterschwarzach, Landkreis Kitzingen, Bayern